Манон Боллеграф і Н Провіс були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Боллеграф - з Евою Пфафф, а Провіс - з Елною Рейнах.

Боллеграф і Пфафф програли в першому колі парі Джо-Анн Фолл і Рейчел Макквіллан.

Провіс і Рейнах програли у чвертьфіналі парі Нейже Діас і Адріана Віллагран.

Мерседес Пас і Юдіт Візнер виграли титул, перемігши у фіналі Ліз Грегорі і Гретхен Магерс з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Н Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)
 Мерседес Пас /  Юдіт Візнер (чемпіонки)
 Наталі Ерреман /  Катрін Суїр (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1989 Doubles Draw 

1989
Тур WTA 1989
1989 у французькому спорті